(1806-1876), peintre écossais
 (1870-1939), homme politique britannique
George Harvey (1878-1960), tireur sportif sud-africain